Яфимо́вич () — фамилия белорусского происхождения; образована от имени Яфим ← Ефим.

Известные носители:
 Яфимович, Алексей Матвеевич (1807—1889) — тайный советник.
 Яфимович, Владимир Матвеевич (1809—1888) — русский генерал-артиллерист, участник Кавказских походов.
 Яфимович, Иван Львович (1781—1831) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Яфимович, Михаил Матвеевич (1804—1872) — генерал-лейтенант.

См. также 
 Яхимович

Примечания